

Geografia

Germania 
 Hirschthal – comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Hirschthal – comune nel distretto di Aarau (Canton Argovia)